Hürlimann steht für:

 Hürlimann (Traktor), Schweizer Traktorenhersteller
 Brauerei Hürlimann, Schweizer Bierbrauerei

Hürlimann ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Hürlimann (1916–2003), Schweizer Politiker (CVP)
 Bettina Hürlimann (1909–1983), deutsch-schweizerische Kinderbuchautorin und Verlegerin
 Bettina Hürlimann-Kaup (* 1967), Schweizer Rechtswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Brigitte Hürlimann (* 1963), Schweizer Journalistin und Schriftstellerin
 Bruno Hürlimann (* 1962), Schweizer Radrennfahrer
 Christoph Hürlimann (* 1938), Schweizer reformierter Pfarrer und Schriftsteller
 Ernst Hürlimann (1921–2001), deutscher Karikaturist
 Ernst Hürlimann (Ruderer) (* 1934), Schweizer Ruderer
 Erwin Hürlimann (1880–1968), Schweizer Manager
 Eva Hürlimann (* 1983), Schweizer Triathletin
Gertrud Hürlimann (1918–2013), Schweizer Künstlerin
 Gisela Hürlimann (* 1969), Schweizer Historikerin
 Hans Hürlimann (1918–1994), Schweizer Politiker (CVP), Bundesrat

 Igor Hürlimann (* 1983), Schweizer Fußballspieler
 Johann Hürlimann (1793–1850), Schweizer Künstler und Kupferstecher
 Johann Jakob Hürlimann (1796–1853), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Manfred Hürlimann (* 1958), deutsch-schweizerischer Maler und Zeichner

 Heinrich Otto Hürlimann, Schweizer Textildesigner, Bauhausabsolvent
 Patrick Hürlimann (* 1963), Schweizer Curler
 Robert Hürlimann (* 1967), Schweizer Curler
 Thomas Hürlimann (* 1950), Schweizer Schriftsteller
 Urs Hürlimann (* 1955), Schweizer Politiker (FDP)
 Walter Hürlimann (1899–1979), Schweizer Bildhauer, Maler und Zeichner